Nasty Boys – grupa fikcyjnych postaci (złoczyńców) walcząca z X-Menami, znana z komiksów wydawanych przez Marvel Comics, stworzona przez Petera Davida. Nasty Boys zadebiutowali w X-Factor #75 w lutym 1992 roku, pojawili się także w serialu animowanym X-Men: The Animated Series. Przywódcą grupy jest Mister Sinister (Nathaniel Essex).

Członkowie grupy

Gorgeous George 
 Prawdziwe nazwisko: George Blair
 Zdolności: Jego ciało składa się z niezidentyfikowanej półstałej, podobnej do smoły substancji. Posiada ograniczone zdolności zmiany kształtu, co pozwala mu dowolnie wydłużać i nadmuchiwać swoje ręce i nogi, lub tworzyć dziury w swoim ciele. Jego półstała forma daje mu pewien stopień odporności na obrażenia fizyczne, ponieważ może pozwolić ciosom i pociskom przejść nieszkodliwie przez swoje żelatynowe ciało.

Hairbag 
 Prawdziwe nazwisko: Michael Suggs
 Zdolności: Posiada „zwierzęcą” mutację, która zapewnia mu zwiększoną siłę, szybkość, wytrzymałość, zwinność, refleks, odporność na obrażenia, wyostrzone zmysły, kły, pazury, futro na ciele, elastyczne mieszki włosowe i trujący oddech.

Ramrod 
 Prawdziwe nazwisko: Patrick Mahoney
 Zdolności: Potrafi psionicznie kontrolować i wydłużać drewno oraz rośliny w czym pomocna mu jest maczuga shillelagh, którą zawsze nosi przy sobie. Jedyny członek grupy który nie pojawia się w serialu animowanym X-Men: The Animated Series.

Ruckus 
 Prawdziwe nazwisko: Clement Wilson
 Zdolności: Posiada zmutowaną moc pochłaniania dźwięków otoczenia, wzmacniania ich w swoich strunach głosowych i wykrzykiwania ich z wielką siłą.

Slab 
 Prawdziwe nazwisko: Kris Anderson
 Zdolności: Najbardziej muskularny członek grupy, który jest w stanie zwiększyć swój rozmiar, a tym samym zwiększyć swoją siłę, wytrzymałość i odporność na obrażenia fizyczne.

Przez pewien czas członkiem Nasty Boys w serialu animowanym X-Men: The Animated Series był X-Men Morph (Kevin Sydney), dopóki Mister Sinister nie utracił nad nim kontroli.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
  

Fikcyjne organizacje
Marvel Comics